

Прокоп'євське сільське поселення — сільське поселення, Білохолуницький район, Кіровська область
 Прокоп'євське сільське поселення — сільське поселення, Прилузький район, Республіка Комі